Фальконе — муніципалітет на Сицилії, провінція Мессіна.
 Етьєн Моріс Фальконе (1716 — 1791) — французький скульптор 18 століття.

Див. також 
 Фальконет — гармата 16-18 століть, що стріляла ядрами з свинцю.